«Пруд в Монжероне» («Берег реки») — картина Клода Моне из собрания Государственного Эрмитажа.

На картине изображён небольшой пруд, затенённый деревьями; в верхней правой части картины виднеется силуэт женщины в светлом платье, опирающейся на ствол дерева, и с удочкой в руке. Картина написана масляными красками на холсте и имеет размеры 173 × 194 см.

Картина написана около 1876 года по заказу финансиста и мецената Эрнеста Ошеде в качестве одного из четырёх декоративных панно для его замка Роттебург в Монжероне; другие работы из это же серии: «Уголок сада в Монжероне» (Эрмитаж); «Индейки» (Орсэ); «Охота» (частное собрание). Однако в 1877 году Ошеде разорился, и его имущество (включая коллекцию импрессионистов) было продано, соответственно, картина так и не заняла своего места в замке. Сотрудниками Государственного Эрмитажа высказано предположение, что дама с удочкой — жена заказчика Алиса Ошеде, которая впоследствии стала второй женой Клода Моне.

Под названием «Болото в Монжероне» картина была выставлена на третьей выставке импрессионистов. Однако А. Г. Барская допускает возможность того, что выставлялась не эта картина, а эскиз к ней. Местонахождение этого эскиза не установлено, а известен он по публикации его репродукции в каталоге-резоне творчества Моне, составленном Д. Вильденштейном.

В 1907 году картину в галерее А. Воллара за 10000 франков приобрёл московский купец и коллекционер И. А. Морозов — картина лежала в чулане свёрнутой в рулон, была сильно загрязнена и лак имел значительные повреждения, согласно расписке Воллара она называлась «Берег реки». Там же в Париже картина прошла первичную расчистку и восстановление лакового слоя. 

После Октябрьской революции его собрание было национализировано, и эта картина среди прочих оказалась в Государственном музее нового западного искусства (ГМНЗИ), а после расформирования музея в 1948 году была передана в Государственный Эрмитаж. Под названием «Берег реки» картина публиковалась как в каталогах ГМНЗИ, так и в каталоге западноевропейской живописи Эрмитажа, изданном в 1958 году, после чего ей было возвращено изначальное название.

С конца 2014 года выставляется в Галерее памяти Сергея Щукина и братьев Морозовых в здании Главного Штаба (зал 403).

Главный научный сотрудник Отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа, доктор искусствоведения А. Г. Костеневич в своём очерке французского искусства XIX — начала XX века отмечал, описывая картину:

В монжеронских полотнах импрессионизм находит полное и последовательное воплощение. Художник теперь великолепно владеет передачей не только света, но и воздуха. Происходит абсолютный отказ от «правил» построения пейзажа, которыми пользовались предшественники Моне, даже такие как Коро… прибегавшие к делению на планы, выделению центра, введению так называемых кулис для создания ощущения глубины пространства. Моне чуть ли не нарочито избегает всяческой преднамеренности.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Картины Клода Моне
Картины из собраний Государственного Эрмитажа
Пейзажи XIX века
Картины из собрания Ивана Морозова